Воспоминания — то, что сохранилось в памяти и мысленное воспроизведение этого.
 Воспоминания — записки современников, повествующие о событиях
 Воспоминания (рисунок) — пастель бельгийского художника Фернана Кнопфа.
 
 Воспоминания (Легенда о Корре)

См. также 
 Воспоминание
 Воспоминания. Вдовы
 Воспоминания Адриана
 Воспоминания Шерлока Холмса
 Воспоминания в Царском Селе
 Воспоминания двух юных жён
 Воспоминания золотой рыбки
 Воспоминания и размышления
 Воспоминания необразумившегося молодого человека
 Воспоминания неудачника
 Воспоминания о Мацуко
 Воспоминания о Сократе
 Воспоминания о Шерлоке Холмсе
 Воспоминания о будущем
 Воспоминания о будущем (фильм)
 Воспоминания о звёздной пыли
 Воспоминания об Исполиновых горах
 Воспоминания об убийстве (фильм)
 Воспоминания об убийстве (фильм, 1990)
 Воспоминания об убийстве (фильм, 2003)
 Воспоминания солдата